Перелюб — название населённых пунктов:

Россия 
 Перелюб — село в Перелюбском районе Саратовской области.

Украина 
 Перелюб — село в Корюковском районе Черниговской области.